YYZ est un code qui signifie :
 .

Autres 
 YYZ, une chanson du groupe rock Rush.

Code

Code IATA des aéroports